Piast – legendarny protoplasta dynastii Piastów
 Król Piast – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1888 roku
 Piast – marka piwa wytwarzanego przez Carlsberg Polska
 Kopalnia Węgla Kamiennego Piast

 Prasa
 Tygodnik "Piast"
 Piast Wielkopolski

 Architektura
 Hotel Piast – hotel we Wrocławiu
 Kino Piast w Katowicach
 Kino Piast w Słubicach

 Statki
 MF Piast – polski prom morski
 ORP Piast – polski okręt ratowniczy

 Polityka
 Polskie Stronnictwo Ludowe Piast – partia polityczna założona w 2006
 Naprzód Polsko-Piast
 Polskie Stronnictwo Ludowe Piast – partia polityczna istniejąca w latach 1913-1931

 Kluby sportowe
 Piast Choszczno
 Piast Cieszyn
 Piast Czerwieńsk
 Piast Gliwice
 Piast Iłowa
 Piast Nowa Ruda
 Piast Sieradz
 Piast Szczecin

 Zobacz też
 piasta
 Piastów